Der Kanusport hatte 1936 mit dem Kanurennsport olympische Premiere in Berlin. Bei den Spielen von 1972 folgte der Kanuslalom als zweite Disziplin, der dann aber bis 1992 in Barcelona wieder pausieren musste und seitdem fester Bestandteil des olympischen Programmes ist. 1924 war der Kanusport Demonstrationssport in Paris.

Kanurennsport 
Es gibt bei Olympischen Spielen im Kanurennsport 12 Wettbewerbe, 8 für Männer und 4 für Frauen.  Im Kanusport gibt es zwei Bootstypen (Canadier und Kajak). Einige ehemalige Entscheidungen im Kanusport waren z. B. Kanustaffeln und Rennen mit Faltbooten.

Übersicht der Wettbewerbe für Männer

Übersicht der Wettbewerbe für Frauen

Kanuslalom 
Im Kanuslalom werden 4 Wettbewerbe ausgetragen,  2 für Männer und 2 für Frauen.

Übersicht der Wettbewerbe für Männer

Übersicht der Wettbewerbe für Frauen

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Kanusport/Nationenwertungen

Weblinks 
 Offizielle Webseite der ICF